Brouwerij De Kluis, een Belgische bierbrouwerij;
 De Kluis op de Schaelsberg, een kluizenaarswoning behorende tot Oud-Valkenburg
 De Kluis of Sint-Janskluis, een kluizenaarswoning in Geleen
 De Kluis (Geleen), een woonbuurt in Geleen in de Nederlandse provincie Limburg
 De Kluis (Luik) (La Clouse), een dorp in het Land van Herve in België
 De Kluis (webserie), een online serie van het YouTube-kanaal StukTV

 Aaldert Teunis Willem de Kluis (1897-1980), Nederlands predikant